Gerau ist der Ortsname von

 Gerau (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Gerau (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Gerau (Stödtlen), Ortsteil der Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gerau (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortsteil von St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:

 Groß-Gerau, Kreisstadt, Landkreis Groß-Gerau, Hessen